André Koechlin – ingegnere francese
 Caroline Kœchlin – ex cestista francese
 Charles Koechlin – compositore e teorico della musica francese
 Kalki Koechlin – attrice indiana
 Paul Koechlin – imprenditore e aviatore francese
 Rudolf Koechlin – mineralogista austriaco
 Thomas Koechlin – canoista svizzero